Stazione di Acerra (RFI)
Stazione di Acerra (Circumvesuviana)